Gerdau ist der Name von:

 Gerdau, Gemeinde im Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Gerdau (Fluss), linker Quellbach der Ilmenau, bei Veerßen (Uelzen), Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Gerdau S.A., brasilianischer Stahlkonzern

Gerdau ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Gerdau (* 1935), deutscher Physiker
 Johann Heinrich Kaspar Gerdau (1849–1917), deutschbrasilianischer Unternehmensgründer der Gerdau S.A.
 Jorge Gerdau Johannpeter (* 1936), brasilianischer Unternehmer
 Kurt Gerdau (1930–2007), deutscher Seefahrer, Schriftsteller und Publizist
 Willi Gerdau (1929–2011), deutscher Fußballspieler